Bahnhof Koblenz bezeichnet:

 Koblenz Hauptbahnhof, Hauptbahnhof von Koblenz in Deutschland
 Bahnhof Koblenz (CH), Bahnhof von Koblenz in der Schweiz

Siehe auch:
 Haltepunkt Koblenz Stadtmitte, Haltepunkt in Koblenz in Deutschland
 Bahnhof Koblenz Dorf, Bahnhof in Koblenz in der Schweiz, siehe Koblenz AG#Verkehr

en:Koblenz railway station